GDQ est un sigle qui peut désigner :
 Games Done Quick, un marathon caritatif semestriel de course de vitesse pour jeux vidéo qui se tient aux États-Unis.

GDQ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Gondar, l'aéroport de la ville de Gondar en Éthiopie.

gdq est un code qui peut désigner :
 mehri, une langue sémitique de la branche sudarabique moderne.

Code IATA des aéroports